Adam Małachowski (zm. 1699) – podstoli wschowski
 Adam Leon Małachowski (1706–1767) – krajczy koronny, starosta wąwolnicki